Gustavo Villarruel – calciatore argentino, attaccante
 Lucas Villarruel – calciatore argentino, centrocampista
 Sandra Villarruel – attrice argentina
 Sergio Villarruel – giornalista argentino
 Victoria Villarruel – politica argentina